Poltawskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Poltawskoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Perkappen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Poltawskoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (Groß Rudszen, 1936–1938 Groß Rudschen, 1938–1946 Mühlenhöhe, auch: Neu Rudszen, 1936–1936 Neu Rudschen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Poltawskoje (Stawropol), Dorf im Rajon Kurskaja, Region Stawropol

Siehe auch:
 Poltawskaja